Il singolare  dell'Ethias Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Janko Tipsarević era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Adrian Mannarino ha battuto in finale Steve Darcis 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Xavier Malisse (ritiro)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Olivier Rochus (secondo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

 Stéphane Robert (primo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Andreas Beck (secondo turno, ritiro)
 Dustin Brown  (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ethias Trophy 2010